Клара Алонсо (; родилась 27 сентября 1987 года в Мадриде) — испанская модель, актриса. 

В ноябре 2008 года Алонсо участвовала в показах Victoria’s Secret в Майами, став лишь третьей испанской, приглашённой для участия в шоу. В 2010 году Алонсо стала обладательницей награды от L’Oréal, как лучшая модель, также была признана испанским GQ лучшей моделью 2010 года. Сейчас Клара является лицом аромата Agua Fresca de Rosas от Адольфо Домингеса, а также становится главным действующим лицом в фотосессии знаменитого модного фотографа Ю Цая для Guess.

Примечания

Ссылки 

Фотомодели Испании